Бистре могу бити:

 Бистре (Вранов на Топлој), насељено мјесто у округу Вранов на Топлој, Прешовски крај, Словачка Република
 Бистре (Свитави), град у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република
 Бистре (Рихнов на Књежној), насељено мјесто у округу Рихнов на Књежној, Краловехрадечки крај, Чешка Република

Види још 
 Бистра